Ahe steht als Ortsname für:

in Niedersachsen:
 Ahe (Beverstedt), einen Ortsteil von Beverstedt
 Ahe (Hoyershausen), einen Ortsteil von Hoyershausen
 Ahe (Kirchwistedt), einen Ortsteil von Beverstedt
 Ahe (Neuenkirchen-Vörden), einen Ortsteil von Neuenkirchen-Vörden
 Ahe (Rinteln), ein Weserdorf, Stadtteil von Rinteln

in Nordrhein-Westfalen
 Ahe (Bergheim), einen Stadtteil von Bergheim,
 Ahe (Halver), einen Ortsteil von Halver,
 Ahe (Kirchhundem), einen Ort in der Gemeinde Kirchhundem,
 Ahe (Wipperfürth), einen Ortsteil von Wipperfürth,
 Ahe (Ruppichteroth), einen Ortsteil von Ruppichteroth.

in Französisch-Polynesien
 Ahe (Tuamotu)

Ahe steht als Gewässername für:
 Ahe (Else) (GKZ: 276662), rechter Nebenfluss der Else (Lenne) in Nordrhein-Westfalen
 Ahe (Erwitte), Nebenfluss des Trotzbachs, Nordrhein-Westfalen
 Ahe (Olpe), Nebenfluss der Olpe in Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Ahe (Wümme), Nebenfluss der Wümme bei Rotenburg, Niedersachsen

Ahe steht als Landschaftsname für:
 Ahe (Tuamotu), ein Atoll des Tuamotu-Archipels im Pazifik, Französisch-Polynesien

Ahe ist der Familienname folgender Personen:
 Antje von der Ahe (* 1970), deutsche Schauspielerin, Sängerin (Mezzosopran) und Synchronsprecherin
 Benjamin von der Ahe (* 1976), deutscher Politiker (Bündnis 90/DIE GRÜNEN).
 Chris von der Ahe (1851–1913), deutsch-amerikanischer Unternehmer und Besitzer eine Baseballteams in St. Louis
 Jacobus von der Ahe († 1580), Ratssekretär der Hansestadt Lübeck
 Lina von der Ahe (* 1997), deutsche Synchron- und Hörspielsprecherin

AHE steht für:
 Acta Historico-ecclesiastica
 AHE, IATA-Code des Flughafens in Französisch-Polynesien, siehe Tuamotu-Archipel
 aktives Handhabungsexperiment
 American Health Enterprises
 American Home Entertainment
 Association for Heterodox Economics
  Association of Hispanic Entrepreneurs
 Aproveitamento Hidrelétrica, hydroelektrische Nutzung Belo Monte, siehe Belo-Monte-Wasserkraftprojekt

Abkürzung